Radisne (ukrainisch ; russische Entsprechung Radostnoje/Радостное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka, siehe Radisne

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Radisne (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Radisne (Skadowsk) (bis 2016 Komunariwka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne, siehe Radisne (Polonne)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petrykiwka, siehe Radisne (Petrykiwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Radisne (Krasnodon)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Radisne (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Radisne (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Radisne (Berdytschiw)

 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Radisne (Biljajiwka)